Niemcy:
 Köln (pol. Kolonia) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Inne:
 Köln (1930) – krążownik
 Köln (F211) – fregata
 Köln (F220) – fregata

Zobacz też:
 Erzbistum Köln (pol. Archidiecezja kolońska)
 Regierungsbezirk Köln (pol. rejencja Kolonia)

Zobacz też:
 Cölln
 Kölln
 Neukölln